Borstvoeding: de productie en afgifte van melk van moeder aan kind.
 Zogen: melkgift van een zoogdier aan haar jong, zoals die van een koe